

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe 
 Rożki – część wsi Krzemień Drugi w woj. lubelskim, w pow. janowskiM, w gminie Dzwola 
 Rożki – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Żółkiewka 
 Rożki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Kowala 
 Rożki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Obrazów 
 Rożki – część wsi Zawierzbie w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Samborzec

Miejscowości na Białorusi 
 Rożki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Plusy.
 Rożki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Miadzioł.
 Rożki 1 – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim
 Rożki 2 – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim

Inne 
 Rożki – stacja kolejowa w Rożkach w woj. mazowieckim
 Rożki – część Łodzi

Zobacz też 
 Rożki-Kolonia